

Вулька-Надбужна — село в гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Вулька-Надбужна — село в гміні Сім'ятичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства